Вачадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Вачадзе, Амбако Автандилович (род. 1983) — российский борец греко-римского стиля, чемпион России, трёхкратный чемпион Европы, чемпион мира.
 Вачадзе, Геронтий Арсенович (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.